Szlovénia
Naklo, város és községközpont
Naklo, település Črnomelj községben